Kankel ist der Name folgender Orte:

 Kankel, Ortsteil der Gemeinde Dolgen am See im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Kąkolewo (ehem. Kankel), Ort im Powiat Leszczyński in der Woiwodschaft Großpolen, Polen